Osoby
 David (Richard) Solberg
 Erna Solberg
 Henning Solberg
 Magnar Solberg
 Petter Solberg
 Thomas Solberg Eide
 Heidi Solberg Tveitan
 (Katrine) "Trine" Solberg-Hattestad

Zobacz też 

 Solberg (gmina Örnsköldsvik)
 Brunne i Solberg

Norweskie nazwiska